Princesa Esther Kamatari (nacida el 30 de noviembre de 1951 en Buyumbura) escritora, modelo, artista y princesa de Burundi exiliada.

Biografía 

Hija del príncipe Ignace Katamari, jefe de la provincia de Mwaro, y de su segunda esposa, Agrippine.

Fue educada en la Escuela Nacional de Administración de Burundi.

Tras la independencia de su país en 1962, el rey cayó en un golpe de Estado militar y se abolió la monarquía en 1966. Esther huyó a París, donde se hizo modelo. Es conocida por su misión humanitaria para con las víctimas de la guerra civil de Burundi, más tarde fundó el partido Abahuza.

Patronazgos 
 Presidenta de la Asociación de Burundeses en Francia (desde 1990).

Distinciones honoríficas 
Extranjeras 
  Caballero de la Orden Nacional del León (República de Senegal, 14/08/2002).

Publicaciones 
Kamatari, E.; Renault, M. 2001. Princesse des Rugo, mon histoire. Bayard, ISBN 2227139145

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
BBC News, Princess for President of Burundi
Afrol News, Burundi Princess, top model seeks presidency
Information about the Dutch translation of Esther Kamatari's autobiography

Escritores de Burundi
Políticas de Burundi
Realeza de Burundi
Escritores en francés del siglo XXI
Burundesas del siglo XXI
Burundesas del siglo XX